Artykuł zawiera listę wysp świata uszeregowanych według malejącej powierzchni. Wymienione są wszystkie pojedyncze wyspy o powierzchni powyżej 2500 km² oraz część mniejszych; pole powierzchni archipelagów jako całości nie jest brane pod uwagę.

W źródłach istnieją poważne rozbieżności, co do powierzchni poszczególnych wysp. Poniższe dane pochodzą z listy Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, chyba że przypis wskazuje inne źródło. Pole powierzchni wysp podlega zmianom w czasie, w związku z procesami erozji, sedymentacji, wulkanizmu i wahaniami poziomu otaczających je zbiorników wodnych. Przykładowo wyspa Tupinambarana w Brazylii, z powierzchnią 11 850 km2 była 66. co do wielkości wyspą świata, ale obecnie nurt otaczającej rzeki podzielił ją na cztery mniejsze wyspy.

Niektóre wyspy Antarktyki są pokryte w całości przez lodowce i trudno jest dokładnie podać ich rzeczywistą powierzchnię.

Powyżej 250 000 km²

Powyżej 25 000 km²

Powyżej 10 000 km²

Powyżej 5000 km²

Powyżej 2500 km²

Powyżej 1000 km²

Powyżej 95 km²

Przypisy 

Listy wysp